Scharfreiterring (Neurenberg), een straat in Neurenberg
Scharfreiterring (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg